

Cinema 
Nickelodeon – tipo di cinema diffuso nell'America del Nord a partire dalla fine del XIX secolo, il cui ingresso costava 5 centesimi
Vecchia America (Nickelodeon) – film del 1976 diretto da Peter Bogdanovich

Televisione 
Nickelodeon – rete televisiva per bambini e ragazzi internazionale, trasmessa nel mondo in diverse versioni.
 Nickelodeon – versione originale statunitense 
 Nickelodeon – versione latino-americana
 Nickelodeon – versione trasmessa in Australia e Nuova Zelanda 
 Nickelodeon – versione austriaca
 Nickelodeon – versione brasiliana 
 Nickelodeon – versione trasmessa in Europa centro-orientale (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Ucraina e Slovacchia)
 Nickelodeon – versione canadese
 Nickelodeon – versione sudcoreana 
 Nickelodeon – versione croata
 Nickelodeon – versione trasmessa in Danimarca, Norvegia e Finlandia 
 Nickelodeon – versione internazionale europea
 Nickelodeon – versione fiamminga 
 Nickelodeon – versione filippina 
 Nickelodeon – versione francese 
 Nickelodeon – versione tedesca
 Nickelodeon – versione giapponese
 Nickelodeon – versione greca 
 Nickelodeon – versione indiana
 Nickelodeon – versione israeliana 
 Nickelodeon – versione italiana 
 Nickelodeon – versione malese 
 Nickelodeon – versione trasmessa in Medio Oriente e Nordafrica
 Nickelodeon – versione sudafricana 
 Nickelodeon – versione ungherese 
 Nickelodeon – versione nederlandese 
 Nickelodeon – versione polacca
 Nickelodeon – versione pakistana
 Nickelodeon – versione trasmessa in Regno Unito e Irlanda 
 Nickelodeon – versione russa
 Nickelodeon – versione serba 
 Nickelodeon – versione trasmessa in Spagna e Portogallo 
 Nickelodeon – versione svedese
 Nickelodeon – versione svizzera
 Nickelodeon – versione turca

Società 
 Nickelodeon Movies – società di produzione di film
 Nickelodeon Animation Studio – società di produzione di film d'animazione

Altro 
Nickelodeon - album degli Hudson Ford del 1973
 Nickelodeon è anche un nome con cui viene indicato negli USA un antico Juke-Box o pianola.

Note